Deux classes de navires de la marine impériale japonaise ont porté le nom de Chitose :
la , parfois nommée classe Kasagi, une classe deux croiseurs protégés construits à la fin du  ;
la , une classe de deux porte-avions ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.